Brian McKnight (1969) – cantautore e produttore discografico statunitense
 Chris McKnight (1987) – cestista statunitense
 Danny McKnight (1951) – ex militare statunitense